Suliki (Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Kętrzyński
 Suliki (Indonesië), een plaats in het bestuurlijke gebied Lima Puluh Kota in de provincie West-Sumatra